9 канал () — израильский русскоязычный телевизионный канал.

История

Создание канала 
Вещание 9 канала началось 12 ноября 2002 года.

До этого на ивритоязычных каналах израильского телевидения существовали отдельные передачи на русском языке, как новостного, так и развлекательного характера. Кроме того, государственная радиовещательная компания «Голос Израиля» с 1991 года начала вещание канала на русском языке — «Радио Рэка». Израильское спутниковое телевидение «YES» и кабельная сеть «HOT» осуществляли трансляцию многочисленных каналов на русском языке — как российских (Первый канал, PTP-Планета, НТВ Мир), так и израильских развлекательных киноканалов с переводом на русский язык и международных каналов (Hallmark, Eurosport 1, Романтика).

9 канал стал телевизионным каналом на русском языке, демонстрирующим в своём эфире широкий спектр вещания: от новостей и аналитических обзоров до ток-шоу и развлекательных программ, а также телесериалов и кинофильмов.

Во время Второй Ливанской войны в июле-августе 2006 года началось свободное вещание канала в Интернете. Ранее, в 2005 году, началось спутниковое вещание канала в США, Канаде и Австралии. С 2007 года началось вещание на страны Балтии, Восточной Европы и СНГ.

Стратегическое партнёрство 
10 февраля 2013 года Группа Льва Леваева и компания «Африка-Исраэль» сообщили о подписании договора о присоединении стратегического партнера к 9 каналу. В соответствии с договором, группа частных инвесторов под руководством Александра Левина инвестировали в 9 канал в обмен на 50 % акций.

Совет по спутниковому и кабельному телевидению, выполняющий функции регулятора, проверил договор Левина и утвердил его присоединение к 9-му каналу. Через несколько дней после этого были уволены Леонид Блехман, работавший на канале со дня его создания и последние 7 лет занимавший пост гендиректора, и Лев Меламид, заменивший Евгению Кравчик на посту главного редактора сайта ZMAN.com в 2011 году.

В июле 2013 года телеканал перешёл под почти полный контроль Александра Левина, который приобрёл дополнительных 48 % акций канала.

В марте 2014 года канал переехал в новую студию в городе Модиин (Модиин-Маккабим-Реут) и сменился логотип канала, а также обновлён дизайн сайта. В августе 2016 года 9 канал вернулся в телевизионный городок Неве-Илан в окрестностях Иерусалима.

Международное вещание 9 канала 
Международное распространение канала началось в 2005 году с вещания в США (спутник GALAXY26) и Австралии (спутник NSS6). Программы канала ежедневно включены в сетку ещё одного канала — американского русскоязычного канала RTN.

В начале 2008 года началось вещание в СНГ и в республиках Балтии. 9 канал был доступен некоторое время на спутниковой платформе Радуга и iptv оператора Билайн.

В 2009 году канал приступил к распространению по системе IPTV в США, Канаде и Европе (в основном, в Германии).

В апреле 2010 года Верховная рада Украины добавила 9 канал в список каналов, разрешенных к вещанию на территории Украины.

9 канал в Интернете и социальных сетях 
Сайт ZMAN.com открылся для пользователей в феврале 2008 года. Сайт отличался насыщенной новостной лентой, оперативностью и обилием видео материалов, которые поставлял 9 канал. Был доступ к материалам большого видеоархива. В течение года сайт вышел на лидирующие позиции в трафике израильских новостных ресурсов. Главным редактором сайта была известная журналистка, лауреат Израильской премии за критику СМИ Евгения Кравчик. Ведущие авторы сайта — Лев Меламид, Анна Данилова, Александр Непомнящий, Давид Шехтер, Юрий Моор-Мурадов, Ксения Светлова, Роман Янушевский, Игорь Литвак. На сайте также есть раздел блогов, где публикуются колонки авторов, которые не являются сотрудниками канала.

В начале 2010 года 9 канал с партнерами основал медийную фирму Intersol Digital 9, которая владела эксклюзивными правами на продажу рекламы на ведущих израильских интернет-ресурсах. Фирма была создана на базе медийного отдела компании Intersol Moroz LTD.

В июне 2013 года сайт zman.com был переименован в 9tv.co.il. Главные редакторы: Елена Пепел (2013-2014), Андрей Харазов (2014-).

9 канал также представлен в социальных сетях: Facebook, YouTube, Telegram.

Популярность канала 
По результатам исследования, проведенного институтом «Мутаги́м», в первом квартале 2009 года 67,5 % репатриантов в возрасте больше 18 лет смотрят 9 канал. В целом же, в первом квартале года программы канала смотрели 82 % русскоязычных израильтян. Среди русскоязычной аудитории старше 18 лет рейтинг в прайм-тайм у 9 канала составляет 14,3 %, тогда как 2 канал ИТВ набирает 4,5 %, а 10-й — 2,6 %.

В июне 2011 года экономическое издание «Globes» сообщило, что по заказу Совета по спутниковому и кабельному телевещанию, совместные исследования провели институт «Геокартография» и Государственное бюро по рекламе. Согласно исследованиям, 51% русскоязычных израильтян регулярно смотрят «Израиль Плюс», 27% предпочитает его всем другим телеканалам. 78 % опрошенных отметили, что периодически включают этот канал. Его предпочитают всем остальным 78% русскоязычных израильтян в возрасте от 55 лет и старше, 50% от 35 до 55 лет, а среди молодежи — до 35 лет, этот показатель составляет 18%. Зрители считают этот телеканал: «самым подходящим» для них — 67%, связующим звеном с израильской культурой — 57%, телеканалом с высокими стандартами — 51%, а 62% утверждают, что его новостные программы более объективны, чем передачи русскоязычных конкурентов.

Руководство канала 
 Генеральный директор — Юрий Каганович
 Технический директор — Алексей Лазовский
 Директор программ - Лолита Шустер
 Главный редактор службы новостей — Дмитрий Дубов
Трансляция новостей и запись программ осуществляется из центральной аппаратной 9 канала в Неве-Илане.

Программы канала «Израиль плюс»

Новостные программы 
 «День» — ежедневная информационно-аналитическая программа, транслируется по будням в прямом эфире (ведущие Владимир Рав-Цион, Борис Белодубровский, Игорь Лернер, Роман Янушевский)
 «День. Итоги» — центральный выпуск новостей (ведущие Алия Судакова и Михаил Рабинович)
 «Война и мир» — еженедельный обзор международных событий, транслируется по пятницам (ведущие Дмитрий Дубов и Диана Тосунян)
 «От шабата до шабата» — еженедельный обзор событий в Израиле, транслируется по субботам (ведущие Наташа Гурович, Михаил Рабинович)

Аналитические программы 
 «На неделе», ведущие Наталья Гурович и Дмитрий Дубов
 «Избранный народ», ведущая Анна Райва (2016—2017)
 «Герой дня», ведущий Владимир Рав-Цион (2014—2016)
 «Контакт», ведущие Давид Кон, Евгений Сова, Яна Брискман (2011—2013)
 «За и против», ведущая Яна Брискман (2009—2011)

Развлекательные программы 
 «Яблоко раздора», ведущая Елена Лагутина
 «Ангар 9» — музыкальное шоу с участием популярных израильских исполнителей (2014—2016)
 «Я угощаю!», ведущие Алексей Зимин, Нир Цук (2015—2016)
 «Доброе утро, Израиль!» — утренняя программа (2013—2015)
 «Семь сорок» — пятничная развлекательная программа, ведущие Наташа Манор и Ян Левинзон (2002—2012)
 «Музыкальный саквояж» - субботняя музыкальная развлекательная программа, ведущие Анна Резникова, Игорь Шнейдерман (2005—2007)

Телевикторины 
 «Время любить»
 «Вундеркинд-шоу» — семейная, развлекательная шоу-викторина. Ведущий Александр Авербух (2010)
 «Домашнее задание» — семейная, развлекательная шоу-программа (с 25 октября 2008 по 1 января 2009 года)
 «Игра слов» (с 24 мая по 6 сентября 2008 года)
 «Музон» — музыкальная викторина (с 15 июня по 2 августа 2006 года)
 «Чеширский кот» — интеллектуальная игра, ведущий Алексей Штукин (2002—2003)
 «Девятый вал» — ведущий Леонид Каневский (2002—2004)

Фильмы и сериалы на канале 

Канал осуществлял показ российских и зарубежных фильмов. Среди показанных российских сериалов — «След», «Свидетели», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «За всё тебя благодарю», «Маргоша» и др. Среди зарубежных сериалов и фильмов можно отметить английский сериал «Шерлок», детективные британские телесериалы «Пуаро» и «Мисс Марпл», фильмы Люка Бессона, классические французские комедии, австрийский сериал «Комиссар Рекс», бразильский сериал «Гавань чудес», «Земля любви», мексиканский сериал «Море любви» и др. Совместно каналом «Израиль плюс» и российским каналом НТВ был снят телесериал «Под небом Вероны», одним из сценаристов фильма был ведущий канала «Израиль плюс» Давид Кон.

Фильмы и сериалы собственного производства 
  Под небом Вероны (совместно с НТВ)
 Неслучайная встреча (в производстве)

Телеведущие 
Многие из телеведущих ранее работали в русскоязычных СМИ (Елена Лагутина, Владимир Мальковский, Александр Авербух, Давид Кон, Йосеф Шагал, Роман Янушевский). Были приглашены известные актёры: Леонид Каневский (известный по роли майора Томина в сериале «Следствие ведут знатоки»), бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Ян Левинзон, актриса театра «Гешер» Наталия Войтулевич-Манор, известная эстрадная певица Анна Резникова, известный бард Дмитрий Кимельфельд, популярная российская телеведущая Елена Ханга и многие другие.

На канале работают молодые тележурналисты, получившие образование как в странах СНГ, так и в Израиле.

Награды 
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (22 сентября 2012 года) — за большой вклад в сохранение русского языка и культуры, а также в дело консолидации соотечественников за рубежом.

Примечания

Ссылки 
 Новостной портал канала
 Прямое вещание канала в Интернете
 Поиск в google.ru

Телеканалы Израиля
Телеканалы на русском языке
Телеканалы, запущенные в 2002 году
Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации